Příjmení Michalka nosí více významných osobností:

 Aly Michalka (* 1989) – americká herečka a zpěvačka
 Aj Michalka (* 1991) – americká herečka, zpěvačka a skladatelka
 Jan Michalka (1914–????) – československý politik

Jménem Michalka jsou označeny i geografické objekty:
 Michalka (jeskyně) – jeskyně v Moravském krasu